Ian Roberts (1965) – attore e comico britannico
Ian Roberts (1965) – attore e comico statunitense
Ian Roberts (1952) – attore, commediografo e cantante sudafricano
Kwame Kwei-Armah (all'anagrafe Ian Roberts) (1967) – attore, commediografo e cantante britannico
Ian Roberts (1965) – ex rugbista e attore australiano
Ian Roberts (1958) – fantino canadese
Ian Roberts (1957) – ex calciatore australiano
Ian Roberts (1957 – professore di linguistica all'Università di Cambridge